Franciaország
Cavan, település Côtes-d’Armor megyében

 Írország
Cavan megye, megye Írországban

 Kanada
Cavan, település Ontario tartományban